Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2016—2017 — 75-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Чемпіоном вчетверте став Хапоель (Беер-Шева).

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

  
 
  
  

 

  
Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) позбавлений 9 очок.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

 

  
Позначення:

Результати

Втішний раунд 

  
 
  
  

 

  
Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2016—2017
Ізраїль
Ізраїль
2016 в Ізраїлі
2017 в Ізраїлі